Calanda znamená:
 Calanda (město) — městečko ve Španělsku
 Calanda (Glarnské Alpy) — horský masiv ve švýcarských Alpách
 Calanda (rod) — rod rostlin z čeledi mořenovité

Externí odkazy